El término BVE puede designar a:

 El Batallón Vasco Español, grupo terrorista parapolicial que actuó a la muerte de Francisco Franco en España;
 Boso View Express, actualmente BVE Trainsim, un simulador freeware de trenes.